Крыга () — правый приток реки Вир, протекающий по Сумскому району и Белопольскому району Сумской области Украины.

География 
Длина — 45 км. Русло реки в нижнем течении (восточнее Белополья) находится на высоте 133,8 м над уровнем моря.

Долина трапециевидная. Русло слаборазвитое.

Река течёт с востока на запад в среднем течении отклоняясь на небольшом участке на юг сначала по Сумскому району, затем Белопольскому району (Сумская область). Река берёт начало западнее села Кондратовка (Сумский район). Впадает в реку Вир в городе Белополье (Белопольский район).

На реке есть несколько прудов: в верхнем течении у Ястребиного и Бондаревщины. В нижнем течении реки (после впадения Павловки) пойма с заболоченным участками и тростниковой растительностью. Река берёт начало от множества источников и ручьев (пересыхающих) между Ястребиным и Степовым, и Ястребиным и Кондратовкой.

Притоки 
Левые: ручей Крыга; правые: Павловка.

Населённые пункты 
Населённые пункты на реке от истока к устью:
 Сумский район: Ястребиное, Бондаревщина, Диброва;
 Белопольский район: Речки, Василевщина, город Белополье.

Источники 
 
 
 
 

Бассейн Сейма
Реки Сумской области